Ulrik af Danmark kan henvise til:

 Ulrik af Danmark (1578-1624) – søn af Frederik 2. af Danmark og Fyrstbiskop af Schwerin 1603-1624
 Ulrik af Danmark (1611-1633) - søn af Christian 4. af Danmark og Fyrstbiskop af Schwerin